Трубайцы () — село, Трубайцовский сельский совет, Хорольский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5324886201. Население по переписи 2001 года составляло 725 человек.

Является административным центром Трубайцовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Болбасовка и Кулики.

Географическое положение 
Село Трубайцы находится на левом берегу реки Хорол, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Костюки,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Кулики. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
В середине XVIII века селом владел миргородский полковник Василий Капнист.

Покровская церковь известна с 1752 года

Есть на карте 1816 года как Трубай

Экономика 
 «Трубайцовский», сельскохозяйственный ПК.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Известные уроженцы 
 Ватуля, Алексей Михайлович (1891—1955) — украинский советский актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР (1940);
 Китач, Гавриил Макарович (1906—1969) — советский учёный в области горного дела, горный инженер.
 Солод, Григорий Иванович (1922—1997) — советский учёный в области горного дела, профессор, заведующий кафедрой МГИ.

Примечания